Hutchinson puede referirse a:

Condados de los Estados Unidos 
 Condado de Hutchinson, condado de Dakota del Sur.
 Condado de Hutchinson, condado de Texas.

Otros 
 Hutchinson, ciudad de Kansas.
 Hutchinson, lugar designado por el censo de Nueva Jersey.
 Ben Hutchinson, futbolista del Reino Unido.
 Lewis Hutchinson, asesino en serie jamaicano.
 John Hutchinson, botánico inglés.
 Triada de Hutchinson, sordera, queratitis, anomalías dentarias.